De CECAFA Cup 2008 was de 32e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi zou eerst gehouden worden 8 tot en met 22 november 2008 maar dit werd uitgesteld naar januari 2009 onder andere omdat Eritrea zich op het laatste moment terugtrok en het vervangende team (Zambia) nog de mogelijkheid moest krijgen om zich voor te bereiden. Uiteindelijk startte het toernooi op 31 december 2008. Het thuisland, Oeganda, won door in de finale Kenia met 1–0 te verslaan. Tanzania werd derde.

Deelnemers

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2008 op rsssf

Voetbal in 2008
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda